Le terme d'encapsulage est parfois utilisé au sens d'. Il peut désigner :
 sur internet, l'encapsulage d'une vidéo sur une page web ;
 dans le domaine de la construction, l'encapsulage est une méthode de traitement de l'amiante.

Voir aussi